USS Barb — кораблі ВМС США.

 USS Barb (SS-220) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Гато». На службі протягом 1942-1954 років, Переданий ВМС Італії, де отримав назву «Енріко Таццолі» (). Зданий на злам у 1972 році.
 USS Barb (SSN-596) — підводний човен ВМС США типу «Трешер/Перміт». На службі протягом 1963-1989 років. Зданий на злам у 1996 році.
 USS Barb (SSN-804) — планований підводний човен типу «Вірджинія». Замовлений у 2019 році

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни